Hörmanns ist der Name folgender Orte:

 Hörmanns bei Litschau, Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Hörmanns bei Weitra, Ortschaft der Gemeinde Großdietmanns, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Hörmanns (Gemeinde Großdietmanns), Katastralgemeinde der Gemeinde Großdietmanns, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Hörmanns (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hörmann